Az 2010-es Tippeligaen volt a 66. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában. A pontvadászat 2010. március 14-én kezdődött és november 7-én ért véget.

A címvédő a Rosenborg volt. A szezont újra a Rosenborg csapata nyerte, a bajnokság történetében huszonkettedjére.

Részt vevő csapatok

Vezetőedző váltások

Tabella

Osztályozó 
Az osztályozót a másodosztály 3. helyezettje, a Fredrikstad csapata nyerte, amely így feljutott az első osztályba, a Hønefoss pedig kiesett az 1. divisjonbe.

Meccstáblázat

Statisztikák

Góllövőlista

Sárga és piros lapok

Játékosok 
 Legtöbb sárga lap: 9
  Kristján Örn Sigurðsson (Hønefoss)
 Legtöbb piros lap: 1
 23 játékos

Klubcsapatok 
 Legtöbb sárga lap: 47
 Brann
 Legtöbb piros lap: 3
 Molde
 Vålerenga

Jegyzetek

További információk 
 

Norvég 1
Eliteserien szezonok